«Маленький человек, старайся!» (: косибэн, ганбарэ; ) — японский короткометражный фильм режиссёра Микио Нарусэ, вышедший на экраны в 1931 году.

Сюжет 
В фильме рассказана история страхового агента Окабэ с тремя иенами в кармане. Он даже не может позволить купить себе новые туфли, так как те, которые он носит, уже давно прохудились. При этом он должен заботиться о своей семье: жене, которая постоянно жалуется на нищенское существование и двух детях, один из которых школьник, второй ещё в грудном возрасте. Его старший сын ворует игрушки у соседских ребят и дерётся с ними. 

Цель отца состоит в том, чтобы уговорить состоятельную женщину, у которой пятеро детей, подписать договор о страховании жизни. В этом у него есть конкурент из другой страховой компании, которому он не собирается уступать. 

Когда прошёл слух о том, что чей-то ребёнок попал под поезд, женщина, у которой пятеро детей, начинает отчаянно искать одного из них. Окабэ, подсуетившись, находит мальчугана и приводит его домой. Обрадовавшаяся мамаша на радостях заключает с Окабэ страховой договор. Только в мыслях об этом договоре, наш герой забывает побеспокоиться о своём собственном ребёнке. А ведь это именно его сын попал под поезд. Узнав об этом, Окабэ бежит в больницу, где они с женой проводят время у постели раненого ребёнка.

В ролях 
 Исаму Ямагути — Окабэ
 Томоко Нанива — жена Окабэ
 Сэйити Като — Сусуму, сын Окабэ
 Сидзуэ Акияма — состоятельная клиентка
 Хидэо Сугавара — младенец
 Токио Сэки — Накамура, страховой агент

Премьеры 
  — 8 августа 1931 года состоялась национальная премьера фильма в Токио.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Японии 1931 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Немые фильмы Японии
Чёрно-белые фильмы Японии
Короткометражные фильмы Японии
Кинокомедии Японии
Фильмы-драмы Японии